Fulvio Saini (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Paola Saini (1945) – ex nuotatrice italiana